Het ATP-toernooi van Gstaad 2021 (met de officiële naam J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad) werd gespeeld van 19 tot en met 25 juli 2021. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Gstaad
ATP-toernooi van Gstaad